La coupe de Suède de football 2012-2013 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football. Elle est remportée pour la sixième fois par l'IFK Göteborg, qui s'impose en finale aux tirs au but face au Djurgårdens IF.

Premier tour 

64 équipes de la D3 à la D7 disputent le premier tour.

Deuxième tour 

Les 32 équipes sorties victorieuses du premier tour sont opposées aux 32 équipes des deux premières divisions du championnat.

Phase de groupes 

Les 32 équipes sorties victorieuses du deuxième tour sont réparties en huit groupes de quatre.

Groupe 1 

L'IK Sirius se qualifie à la faveur de sa victoire sur l'IF Elfsborg (2-1).

 2 mars 2013 : IF Elfsborg 5 – 1 Ljungskile SK
 2 mars 2013 : IK Sirius 0 – 2 GAIS
 9 mars 2013 : IK Sirius 2 – 1 IF Elfsborg
 9 mars 2013 : GAIS 2 – 1 Ljungskile SK
 16 mars 2013 : Ljungskile SK 1 – 7 IK Sirius
 17 mars 2013 : IF Elfsborg 3 – 1 GAIS

Groupe 2 

 2 mars 2013 : BK Häcken 1 – 2 Falkenbergs FF
 2 mars 2013 : Örebro SK 2 – 0 IFK Värnamo
 9 mars 2013 : IFK Värnamo 0 – 3 BK Häcken
 9 mars 2013 : Örebro SK 0 – 1 Falkenbergs FF
 13 mars 2013 : Falkenbergs FF 4 – 1 IFK Värnamo
 16 mars 2013 : BK Häcken 2 – 0 Örebro SK

Groupe 3 

L'Östers IF se qualifie à la faveur d'une meilleure différence de buts que le Malmö FF.

 2 mars 2013 : Malmö FF 1 – 1 Östers IF
 2 mars 2013 : IK Frej 2 – 1 GIF Sundsvall
 9 mars 2013 : GIF Sundsvall 0 – 2 Östers IF
 10 mars 2013 : IK Frej 0 – 2 Malmö FF
 14 mars 2013 : Östers IF 5 – 0 IK Frej
 16 mars 2013 : Malmö FF 4 – 1 GIF Sundsvall

Groupe 4 

L'Örgryte IS se qualifie à la faveur d'une meilleure différence de buts que le Halmstads BK.

 3 mars 2013 : AIK Solna 1 – 2 Halmstads BK
 3 mars 2013 : Örgryte IS 2 – 1 Syrianska FC
 10 mars 2013 : Örgryte IS 4 – 1 AIK Solna
 10 mars 2013 : Syrianska FC 2 – 1 Halmstads BK
 16 mars 2013 : Halmstads BK 2 – 1 Örgryte IS
 16 mars 2013 : AIK Solna 2 – 0 Syrianska FC

Groupe 5 

 2 mars 2013 : IFK Norrköping 0 – 0 Landskrona BoIS
 2 mars 2013 : Mjällby AIF 1 – 1 Ängelholms FF
 9 mars 2013 : Mjällby AIF 3 – 0 Landskrona BoIS
 10 mars 2013 : Ängelholms FF 0 – 4 IFK Norrköping
 16 mars 2013 : IFK Norrköping 2 – 0 Mjällby AIF
 16 mars 2013 : Landskrona BoIS 3 – 1 Ängelholms FF

Groupe 6 

 2 mars 2013 : Gefle IF 3 – 2 Varbergs BoIS
 3 mars 2013 : Helsingborgs IF 1 – 1 Assyriska FF
 10 mars 2013 : Varbergs BoIS 0 – 5 Helsingborgs IF
 10 mars 2013 : Gefle IF 5 – 1 Assyriska FF
 17 mars 2013 : Assyriska FF 1 – 1 Varbergs BoIS
 17 mars 2013 : Helsingborgs IF 3 – 1 Gefle IF

Groupe 7 

L'IFK Göteborg se qualifie à la faveur d'une meilleure différence de buts que le Kalmar FF.

 2 mars 2013 : IFK Göteborg 2 – 0 IK Brage
 3 mars 2013 : Nyköpings BIS 2 – 1 Kalmar FF
 10 mars 2013 : Nyköpings BIS 1 – 4 IFK Göteborg
 10 mars 2013 : Kalmar FF 3 – 0 IK Brage
 16 mars 2013 : IK Brage 3 – 1 Nyköpings BIS
 17 mars 2013 : IFK Göteborg 0 – 1 Kalmar FF

Groupe 8 

 3 mars 2013 : Åtvidabergs FF 3 – 1 Jönköpings Södra IF
 3 mars 2013 : Djurgårdens IF 3 – 0 Umeå FC
 10 mars 2013 : Umeå FC 2 – 1 Åtvidabergs FF
 10 mars 2013 : Djurgårdens IF 3 – 1 Jönköpings Södra IF
 16 mars 2013 : Jönköpings Södra IF 3 – 0 Umeå FC
 17 mars 2013 : Åtvidabergs FF 1 – 1 Djurgårdens IF

Phase finale 

Les huit équipes arrivées en tête de leur groupe se qualifient pour la phase finale.

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

2013
Suede
Sport en Suède en 2013
Sport en Suède en 2012